Holger Hansson kan syfta på:

 Holger Hansson, född 1927, svensk fotbollsspelare
 Holger Hansson (1570–1624), svensk konstnär

––